Чеба́н () — румынская фамилия.

Известные носители:
 Чебан, Александр Иванович (1886—1954) — русский советский актер и режиссёр.
 Чебан, Альберт Юрьевич (более известен под фамилией Байкалов; род. 1967) — российский писатель.
 Чебан, Ион Васильевич (род. 1980) — молдавский политик, депутат Парламента Молдавии с 2011 года.
 Чебан, Николай (род. 1986) — молдавский борец вольного стиля.
 Чебан, Тамара Савельевна (1914—1990) — молдавская советская певица
 Чебан, Юрий Владимирович (род. 1986) — украинский каноист

См. также 
 Чобану
 Чебану
 Чебаны